Враский (Врасский) — русская фамилия. Известные носители:

 Врасский, Алексей Александрович (1757—1833) — государственный деятель, оренбургский губернатор.
 Врасский, Андрей Иеремеевич (1894—1944) — протопресвитер.
 Враский, Борис Алексеевич (1795—1880) — чиновник особых поручений, издатель и литератор.
 Враский, Борис Алексеевич (1877 — 1935?) — картограф-чертёжник в Ботаническом институте Академии наук.
 Врасский, Владимир Павлович (1829—1862) — российский ихтиолог, заложивший основы промышленного рыбоводства в России.
 Врасский, Иеремия Яковлевич (1868—1944) — русский военачальник, генерал-майор.
 Врасский, Пётр Алексеевич (1804—1893) — генерал-майор.
См. также
 Галкин-Враской, Михаил Николаевич